Antonioli ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Antonioli (* 1969), italienischer Fußballtorhüter
 Jean-François Antonioli (* 1959), Schweizer Pianist und Dirigent
 Laurie Antonioli (* 1958), amerikanische Jazzsängerin
 Mattia Antonioli (* 1996), italienischer Shorttracker
 Michele Antonioli (* 1977), italienischer Shorttracker
 Paolo Antonioli (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Renato Antonioli (* 1953), italienischer Skirennläufer